Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2011, odbyły się w dniach 18-27 marca 2011 w duńskim Esbjergu, na lodowisku Granly Hockey Arena. Mistrzostwa otworzył następca tronu Danii, Książę Fryderyk.

Obrończyniami tytułu mistrzowskiego z 2010 były Niemki, które z bilansem 5-6 zajęły ostatecznie 8. miejsce.

W turnieju triumfowały Szwedki (Anette Norberg), które w finale pokonały Kanadyjki (Amber Holland) 7:5. W ostatnim endzie przy stanie 5:5 ostatni kamień był w posiadaniu Kanadyjek. Norberg zbudowała jednak początkowo dobry układ strażników, dodatkowo kilka kamieni pozostawiły Kanadyjki. W ostatnim zagraniu jednak Holland grała przeciwko czterem kamieniom Szwedek w domu, praktycznie bez strażników. Jej draw był zbyt słaby i kamień zatrzymał się na granicy 8 i 12-foot i był gorszy od dwóch szwedzkich kamieni.

Brązowe medale przypadły Chinkom (Wang Bingyu), które pokonały gospodynie (Lene Nielsen) 10:9. Dunki doprowadziły do extraendu jednak Chinki sukcesywnie wybijały ustawiane kamienie tak, że w ostatnie zagranie Wang wykonywane było do pustego domu.

W związku ze zmianą systemu kwalifikacji olimpijskiej przez Światową Federację Curlingu mistrzostwa te nie były brane pod uwagę w punktacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014. Kraje występujące w Esbjergu, które nie zakwalifikują się na podstawie wyników z 2012 i 2013 będą miały możliwość udziału w specjalnym turnieju kwalifikacyjnym, który zostanie rozegrany w listopadzie 2013.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
27 marca 2011; 15:00

Mały finał 
27 marca 2011; 10:00

Półfinał 
26 marca 2011; 15:00

1-2 
25 marca 2011; 19:00

3-4 
26 marca 2011; 10:00

Tie-breaker 
25 marca 2011; 14:00

Round Robin

Sesja 1.
18 marca 2011; 19:30

Sesja 2.
19 marca 2011; 9:00

Sesja 3.
19 marca 2011; 14:00

Sesja 4.
20 marca 2011; 14:00

Sesja 5.
20 marca 2011; 19:00

Sesja 6.
21 marca 2011; 9:00

Sesja 7.
21 marca 2011; 14:00

Sesja 8.
21 marca 2011; 19:00

Sesja 9.
22 marca 2011; 9:00

Sesja 10.
22 marca 2011; 14:00

Sesja 11.
22 marca 2011; 19:00

Sesja 12.
23 marca 2011; 9:00

Sesja 13.
23 marca 2011; 14:00

Sesja 14.
23 marca 2011; 19:00

Sesja 15.
24 marca 2011; 9:00

Sesja 16.
24 marca 2011; 14:00

Sesja 17.
24 marca 2011; 19:00

Statystyki

Chiny

Czechy

Dania

Kanada

Korea Południowa

Niemcy

Norwegia

Rosja

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2011
2011 w curlingu
2011 w Danii
Curling w Danii
Esbjerg